Kraftfahrzeug- & Fahrrad-Fabrik Otto Hoffman, Berlin, een historisch merk van motorfietsen.
 Österreichischer Handballbund, de Oostenrijkse Handbalbond.